Mestivier ist der Familienname folgender Personen

Esteban Mestivier (?–1832), Gouverneur der Falklandinseln
Marius Mestivier (1895–1925), französischer Autorennfahrer